Лидия Ивановна Гураль (1935 — ?) — директор совхоза «Малаештский» Оргеевского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда (14.12.1984).

После окончания института работала зоотехником, главным зоотехником в сельхозпредприятиях Молдавии.

В 1964—1970 гг. главный зоотехник управления сельского хозяйства Комратского района Молдавской ССР.

С 1970 до 1990-х гг. директор племсовхоза «Малаештский» Оргеевского (Орхейского) района (с. Малаешти).

Специализированное хозяйство освоило заболоченные земли при реке Реут — около 700 гектаров — и создало мощную кормовую базу для животноводческого комплекса.

Герой Социалистического Труда (14.12.1984) - за увеличение производства молока и других продуктов животноводства.

В 1987 г. от каждой из 800 коров в племсовхозе надоили по 5736, в 1989 г. — по 6563 кг, а в 1990 г. — по 7000 кг. Чистый доход возрос за эти 3 года на 41 %, рентабельность производства достигла 78 %.

Два созыва избиралась депутатом и членом Президиума Верховного Совета МССР. Делегат XXVII съезда КПСС.

Сочинения:
 Подъем становится закономерностью : (Из опыта совхозов Орхейс. р-на в развитии животноводства) / Л. И. Гураль. - Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1984. - 56 с. : ил.; 17 см. - (Достижения науки и передового опыта - XI пятилетке).

Источники 
 Доступно всем : [О работе племсовхоза «Малаештский». Оргеев. р-н. Высказывания / Записали С. Килимарь и др.]. — Сов. Молдавия, 1984, 24 июля. — Авт. : Л. И. Гураль, Е. Г. Бенеш.
 Проблемы социальной жизни Молдовы: анализ общественного мнения. Andreĭ Ivanovich Timush. Akademii︠a︡ nauk SSSR Moldova, Otdel sot︠s︡iologii, 1990 — Всего страниц: 164
 «Вести Гагаузии» № 67-68 (7839-7840)  9 СЕНТЯБРЯ 2011 г.
 https://agrodel.livejournal.com/1752.html

Делегаты XXVII съезда КПСС